Il titolo Le avventure di Burattino () può riferirsi a opere tradotte in italiano anche con titoli che fanno riferimento al personaggio di Pinocchio:
Il compagno Pinocchio, romanzo di Aleksej Nikolaevič Tolstoj del 1936.
Le avventure di Pinocchio, film sovietico del 1959 tratto dal romanzo di A. N. Tolstoj.